Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando González era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Michal Tabara.

Andy Roddick ha battuto in finale 7–5, 6–3 Hyung-Taik Lee.

Teste di serie

  Jan-Michael Gambill (primo turno)
  Andrew Ilie (quarti di finale)
  Jérôme Golmard (semifinali)
  Michal Tabara (semifinali)

 Magnus Gustafsson (secondo turno) 
 Olivier Rochus (quarti di finale) 
 Xavier Malisse (secondo turno) 
 Hyung-Taik Lee (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2001
ATP Tour 2001